Суперсила (телесериал)
 Суперсила (фильм) (Superpower) — документальный фильм Шона Пенна, снятый на территории Украины в 2022 году.

Примечания